«Лиссабо́нский кансионе́йру» (), также «Лиссабо́нский музыка́льный пе́сенник», также «Музыка́льный пе́сенник Национа́льной библиоте́ки» () — один из четырёх текстомузыкальных рукописных кодексов Португалии эпохи Возрождения. В настоящее время содержит 46 нотированных  композиций религиозного и светского содержания для 1-го, 2-х, 3-х и 4-х голосов, относящихся к ренессансной полифонии XVI века. Среди трёх других дошедших песенников: «Беленский кансионейру», «Парижский кансионейру» и «Элвашский кансионейру». Рукопись находится на хранении в Лиссабоне в Национальной библиотеке Португалии под кодом CIC 60 (P-Ln CIC 060). Данный манускрипт не следует путать с «Песенником Национальной библиотеки», содержащий кантиги эпохи галисийско-португальских трубадуров.

Описание 
В Базе данных ранней португальской музыки (Portuguese Early Music Database (PEM)) и в статье Оуэна Риса (Owen Rees) указан формат 9,6 х 14,6 см.. Оригинал кодекса включал 72 листа, из них в настоящее время отсутствуют листы 6 и 63. В рукописи имеются лакуны — листы 5v, 62r—68r и 72v остались чистыми. Кодекс сохранился в достаточно хорошем состоянии, хотя листы 57v—61r повреждены химическими чернилами. Инициалы орнаментированы, боковые поля украшены растительным орнаментом. Основа манускрипта, его бо́льшая часть (листы 1v—52r), записана одной рукой, далее и в позднейших дополнениях конца XVI и начала XVII веков различаются почерки 4 переписчиков. О. Рис отметил ошибки переписчиков, и пришёл к выводу, что кодекс никогда не использовался при литургии. Кроме того португальский музыковед использует в тексте статьи на английском языке термин «вилансете»: «рождественский вилансете» (), «религиозный вилансете» ().

Кодекс содержит 46 пьес. Особенность данной подборки заключается в большом количестве произведений религиозного характера (26 на латинском языке, 4 на кастильском и 1 без текста), когда светских в 2 раза меньше — 15 (14 на кастильском языке и только один текст на португальском языке — № 37 вилансику O tempo bom tudo cura). №№ 38—42 одноголосные, а остальные многоголосные, из них для 2-х голосов 6 пьес, для 3-х голосов 17 сочинений и для 4 голосов — 18. 

Некоторые источники датируют рукопись первой четвертью XVI века, начиная с 1521 года, другие относят создание компиляции предположительно к 1570 году, а по последним уточнённым данным — к периоду 1530—1550 годов. Оуэн Рис полагает, что многие композиции сборника на кастильском языке были созданы в 1510—1520-х годах. Только 3 композиции кодекса встречаются в других песенниках: № 24 вилансете/вилансику/вильянсико Soledad tenguo de ti соответствует № 14 Tierras mias ado nasci «Беленского кансионейру», а № 25 вилансете/вилансику/вильянсико Pásame, por Dios, barquero Педру де Эшкобара аналогичен № 57 «Элвашского кансионейру» и № 337 «Дворцового кансионейру». При сопоставлении текстов кодекса с другими источниками той эпохи бросаются в глаза химерные лузизмы (португализмы) переписчика: в № 18 Vos virgen soys nuestra madre  Elha и madrastra lhe lhamo yo соответствуют кастильской орфографии Ella и Madrastra la llamo yo «Упсальского песенника». Многие пьесы на кастильском языке содержат такие орфографические лузизмы, особенно при написании диграфов lh вместо ll и nh вместо ñ), что свидетельствует о том, что антология составлялась в Португалии португальцами.

Авторы композиций в рукописи не указаны, но имена поэтов и композиторов были определены по другим источникам
 Альба, Алонсо (Перес) де (Alonso Pérez de Alba) — № 6
 Анчиета, Хуан де (Juan de Anchieta) — № 8 и 11
 Диас, Педро и Мондехар, Алонсо де (Pedro Diaz & Alonso de Mondéjar) — № 12
 Пеньялоса, Франсиско де — №№ 2, 3, 15
 Пирес, Васко (Vasco Pires) — № 16
 Рибера, Антонио де (Antonio de Ribera) — № 1
 Урреде, Хуан де (Juan de Urrede) — № 17
 Эшкобар, Педру де — №№ 5, 25 и возможно 22

Содержание кансионейру 
 р/с — r (31 произведение религиозного характера) или s (15 светских сочинений) 
 Язык — c (18 пьес на кастильском), l (на латинском 26), p (на португальском 1); 1 пьеса без текста — всего 46
 Жанр: A — Antiphon, Al — Alleluia, BD — Benedicamus Domino, Ca — Canticle, CC — Cantiga, L — Lesson, La — Lamentation, Li — Litany, Mo — Motet, PS — Psalm, R — Responsory, Ro — Romance, Vc — Vilancete / Villancico

Манускрипт

См. также 
 Беленский кансионейру
 Парижский кансионейру
 Элвашский кансионейру
 Cancionero de Palacio

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Книги XVI века
Рукописи XVI века
Музыка эпохи Возрождения
Музыка Испании
Литература Испании
Музыка Португалии
Литература Португалии
Книги песен